Влазнев — русская фамилия.

 Влазнев, Алексей Леонтьевич — Герой Советского Союза.
 Влазнев, Василий Кузмич — журналист.